Eredivisie (mannenhandbal) 1986/87
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1986/87